Der BMW M62 ist ein V8-Benzinmotor von BMW und der Nachfolger der M60-Motorenpalette. Die Motoren wurden von 1996 bis 2005 produziert und in den BMW-Modellen 8er E31, 7er E38, 5er E39 und X5 E53 verbaut. Des Weiteren wurden sie z. B. im Range Rover von Land Rover, Bentley Arnage und im Morgan Aero 8 verwendet. Die markantesten Änderungen zum Vorgänger waren die Hubraumerweiterungen sowie die Einführung der variablen Nockenwellensteuerung VANOS bei der TU-Version. Des Weiteren verfügt die TU-Version über Drive-by-Wire – die Drosselklappe ist elektronisch gesteuert und übernimmt hierbei auch die Funktion des Leerlaufstellers. Der S62B50-Motor des BMW M5 der Baureihe E39 sowie des Z8 basiert auf dieser Motorpalette.

Alpina modifizierte zunächst den Basismotor M62B44 unter anderem mit Hilfe von geändertem Kurbelgehäuse, Kurbelwelle, Kolben, Nockenwellen, Abgasanlage, was zu einer Leistungssteigerung von 54 PS führte.
Mit Einführung der TU-Version wurde die Leistung marginal gesteigert. Im Jahr 2000 wurde der Alpina Motor F4/1 vorgestellt, der mit Hilfe einer anderen Motorsteuerung (DME Bosch ME7.2, vormals Bosch M5.2.1) die Schadstoff-Klasse Euro 3, vormals Euro 2, erreichte. Die Leistungsdaten des Motors blieben unberührt. Er diente als Basis für den im X5 E53 angebotenen M62B46-Motor.
Die letzte Ausbaustufe repräsentiere der hubraumvergrößerte und noch stärkere Alpina-F5-Motor ab dem Jahr 2002.

Daten

Verwendung 
 M62B35 
 3,5 Liter (173 kW)
 1996–1997 E39 535i
 1996–1998 E38 735i/735iL

 M62B35TU 
 3,5 Liter (175 kW)
 1998–2001 E38 735i/735iL
 3,5 Liter (180 kW)
 1998–2003 E39 535i

 M62B44 
 4,4 Liter  (210 kW)
 1996–1998 E39 540i
 1996–1998 E38 740i/740iL
 1995–1999 E31 840Ci

M62B44TU 
 4,4 Liter (210 kW)
 1998–2003 E39 540i
 1998–2001 E38 740i/740iL
 1999–2003 E53 X5 4.4i
 Land Rover Range Rover
 Morgan Aero 8

 M62B46 
 4,6 Liter (255 kW)
 2002–2003 E53 X5 4.6is

S62B50
 1998–2005 E39 M5
 2000–2003 E52 Z8

Alpina

F3 (Basis M62B44)
 4,6 Liter (250 kW)
 1996–1998 BMW Alpina B10 V8

F4 (Basis M62B44TU)
 4,6 Liter (255 kW)
 1998–2000 BMW Alpina B10 V8

F4/1 (Basis M62B44TU)
 4,6 Liter (255 kW)
 2000–2002 BMW Alpina B10 V8

F5 (Basis M62B44TU)
 4,8 Liter (276 kW)
 2002–2004 BMW Alpina B10 V8S
 4,8 Liter (280 kW)
 2002–2003 BMW Alpina Roadster V8

Weblinks 

 BMW Motorenübersicht
 Alpina-Archive
 bimmertoday 20 Jahre BMW Alpina B10 V8 
 Alpina-Automobile B10
 Alpina-Automobile Alpina Roadster V8

Einzelnachweise 

Bmw M62
M62
Motorenmodell (Ottomotor)